Straight Lines – gruppo musicale canadese
 Straight Lines – EP dei Junip del 2000
 Straight Lines – singolo dei Silverchair del 2007
 Straight Lines – singolo dei Vola del 2007